Ruszka (románul Rusca), Románia, Bánság, Krassó-Szörény megye
Dobóruszka (szlovákul Ruská), Szlovákia, Kassai kerület, Nagymihályi járás
Göncruszka, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Gönci járás
Regeteruszka (szlovákul Ruskov), Szlovákia, Kassai kerület, Kassa-vidéki járás
Újruszka (más néven Zemplénruszka, szlovákul Nový Ruskov), Szlovákia, Kassai kerület, Tőketerebesi járásában.
Kisruszka, Újruszka része
Nagyruszka, Újruszka része
Ruszka-havas (románul Munții Poiana Ruscă) a Nyugati-Kárpátok egyik hegycsoportja
Ruszka, középkori település Hodász határában
Poprádökrös (szlovákul Ruská Voľa nad Popradom, ukránul Ruszka Volja), Szlovákia, Eperjesi kerület, Ólublói járás

Ruszka-Krajna ruszin autonóm terület

Soós-Ruszka Hradetzky Zoltán (1902-1992) olimpiai bronzérmes magyar sportlövő. 

Lásd még: Oroszka, Oroszi (egyértelműsítő lap)